Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Sabine Lisicki remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Govortsova et Alla Kudryavtseva.

Faits marquants 
Maria Sharapova et Marion Bartoli décident, avant le début du tournoi, de se retirer pour des raisons, respectivement, de maladie et de blessure.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2011
Tennis en juin 2011